

Cinema 
 Il ragazzo Pon Pon (Anything for Love) – film del 1993 diretto da Michael Keusch
 Anything for Love – film del 2005 diretto da Dan Hnatio e James Marszalkowski

Musica 
 Anything for Love – singolo di Gordon Lightfoot del 1986, dall'album East of Midnight
 Anything for Love – album di Linda Kvam del 2010